Талвизлакши — озеро на территории Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,8 км², площадь водосборного бассейна — 12 км². Располагается на высоте 174,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, немного вытянутая с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

Через озеро протекает река Колвас, вытекающая из озера Колвас, протекающая озёра Ченус, Руогосельга (с притоком, вытекающим из озера Талвизъярви), Лавансельга, имеющая приток из озера Струналампи и впадающая в Лексозеро, откуда через реки Сулу и Лендерку воды в итоге попадают в Балтийское море.

В озере расположены семь безымянных островов различной площади.

С восточной стороны озера проходит дорога местного значения  («Тикша — Реболы»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010267.

См. также 
 Озёра Карелии

Фотография

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Колваса
Озёра Муезерского района